Йосипенко () — украинская фамилия. Известные носители:
 Йосипенко, Людмила Дмитриевна (род. 1984) — украинская легкоатлетка (семиборье). Мастер спорта Украины международного класса по многоборью.
 Йосипенко, Николай Кузьмич (1912—1983) — советский и украинский киноактер, киновед, театровед, театральный режиссёр, доктор искусствоведения (1959).

См. также 
 Йосипенки — село на Украине, в Немировском районе Винницкой области.
 Есипенко — украинская фамилия.